Каменев, Лев:Каменев, Лев Львович (1834 (1833 ?) — 1886) — русский художник-передвижник.
Каменев, Лев Борисович (1883—1936) — советский государственный деятель.